Calico – wymarła miejscowość na pustyni Mojave w USA,
 Calico – stanowisko archeologiczne,
 Calico – pistolet maszynowy,
 calico (kaliko) – typ ubarwienia niektórych zwierząt,
 Calico Skies – piosenka Paula McCartneya.